peut faire référence à :

 , une fédération de catch professionnel japonaise fondée en 1972 ;
 , un jeu vidéo de catch sorti en 1993 sur Super Nintendo ;
 , une série de jeux vidéo de catch créée par  en 1997, à l'occasion les vingt-cinq ans de la fédération du même nom.

Voir aussi 
 All Japan Women's Pro-Wrestling, une fédération de catch féminine japonaise